Karmel steht für:

 Karmel (Gebirge), Gebirge in Israel
 Karmel (Siedlung), jüdische Siedlung
 ein Kloster des Ordens der Karmeliten und Karmelitinnen
 Karmel, antike Stadt in Palästina, heute al-Karmil, Dorf im Westjordanland
 Karmel, deutscher Name von Kaarma, Gemeinde in Estland

Karmel ist der Familienname folgender Personen:
 Ilona Karmel (1925–2000), polnisch-US-amerikanische Schriftstellerin
 Mosche Karmel (1911–2003), israelischer Politiker
 Pip Karmel (* 1963), australische Filmeditorin, Regisseurin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Karmelkirche
 Karmelküste
 Karmel St. Joseph in Köln, ehemaliges Kloster
 Karmeliterkirche
 Karmeliterkloster
 Carmel